Fernando Carlos de Austria-Este (Módena, 20 de julio de 1821-Brno, 15 de diciembre de 1849) fue un archiduque austríaco de la rama Austria-Este y príncipe del ducado de Módena.

Biografía 
Fernando era el segundo hijo del duque Francisco IV de Módena (1779-1846) de su matrimonio con la princesa María Beatriz de Saboya (1792-1840), hija del rey Víctor Manuel I de Cerdeña.

En el servicio militar, Fernando tomó parte en las campañas de Italia y de Hungría, y eventualmente se convirtió en el general, el teniente general y propietario del imperial Regimiento de Infantería Nº 26. Era un caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro, de las prusianas Orden del Águila Negra y del Águila Roja, de la sajona Orden de la Corona Floral, y de la Orden de Luis de Hesse-Darmstadt. 

Después de que en los hospitales de Brno, donde estaba Fernando, se produjeran cada vez más muertes, el archiduque inspeccionó los hospitales y se contagió allí de tifus. Estando al cuidado de su hermana, María Teresa de Módena, murió a los 28 años de edad, cinco días después, y sólo cinco meses después del nacimiento de su hija. Fue enterrado en la Iglesia de San Vicente, en Módena.

Matrimonio y descendencia 
Fernando se casó el 4 de octubre de 1847 en el Palacio de Schönbrunn, en Viena, con la archiduquesa Isabel Francisca de Austria, hija del archiduque José Antonio de Austria y de su tercera esposa, la duquesa María Dorotea de Wurtemberg.

Isabel y Fernando tuvieron una hija, María Teresa (1849-1919), quien se convirtió en la última reina de Baviera, por su matrimonio con Luis III de Baviera.

Su viuda se volvió a casar con el archiduque Carlos Fernando de Austria-Teschen.

Títulos, órdenes y empleos

Títulos 
 20 de julio de 1821-15 de diciembre de 1849: Su Alteza Real Fernando Carlos de Austria-Este, archiduque de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemía, príncipe de Módena.

Órdenes

Caballero de la Orden del Toisón de Oro.

Extranjeras 
 Caballero de la Orden del Águila Negra. ()
 Caballero gran cruz de la Orden de Luis. ()

Empleos 
 Generalmajor del Ejército Imperial y Real y Artillerie-Brigadier en Olmütz.
 Coronel propietario (Inhaber) del Regimiento de Infantería Nº26  (Véneto) del Ejército Imperial y Real.
 Coronel adjunto al Regimiento de Infantería Nº34 del Éjercito Imperial y Real.
 Coronel propietario (Inhaber) del Real Batallón de Cazadores de Frignano. ()
 Coronel del Regimiento de Coraceros Archiduque Francisco. (Ducado de Módena)

Notas

Referencias

Literatura 
 Constantin von Wurzbach: Este, Ferdinand Karl Victor. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Band 4, Verlag L. C. Zamarski, Wien 1858, S. 87.
 Österreichischer Zuschauer. Ausgabe 1, Comptoir des Österreichischen Zuschauer, 1850, S. 42, Digitalizada

Enlaces externos 
 thepeerage.com

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Fallecidos por tifus
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Grandes cruces de la Orden de Luis
Coroneles propietarios del Ejército del Imperio austríaco
Casa de Austria-Este
Príncipes de Módena
Nacidos en Módena
Fallecidos en Brno